El Espinillo puede referirse a:
 El Espinillo, localidad del departamento General Güemes, en la provincia del Chaco (Argentina);
 El Espinillo, ciudad cabecera del departamento Pilagás, en la provincia de Formosa (Argentina);
 El Espinillo, barrio del distrito de Villaverde, en Madrid (España).
 El Espinillo, isla del delta del Paraná, en la provincia de Entre Ríos (Argentina).